Кристаллис — греческая фамилия. Известные носители:

 Кристаллис, Андреас (1911—1951) — греческий художник. 
 Кристаллис, Костас (1868—1894) — греческий поэт и писатель. 
 Кристаллис, Паникос (род. 1942) — кипрский футболист и футбольный тренер.